Johann Bartl ist der Name folgender Personen:

* Johann Bartl (Maler) (1765–1830), österreichischer Maler
 Johann Bartl (Leichtathlet) (1905–??), tschechoslowakischer Leichtathlet, Olympiateilnehmer 1928
 Johann Bartl (Politiker), Mitglied der Volkskammer der DDR
 Johann Bartl (Fußballspieler) (* 1977), österreichischer Fußballspieler und -trainer